О генерале см. Афанасьев, Александр Николаевич (генерал)

Алекса́ндр Никола́евич Афана́сьев  ( — ) — русский собиратель фольклора, исследователь духовной культуры славянских народов, историк и литературовед. Камер-юнкер.

Биография 
Родился а в городе Богучар Воронежской губернии, где отец его служил уездным стряпчим. Отец высоко ценил образование и привил эту любовь детям. Очень рано лишился матери.

Родился в Воронежской губернии, согласно архивным данным  года: «города Богучара у титулярного советника Николая Иванова сына Афанасьева от жены Варвары Михайловны родился сын Александр». Его отец служил в Богучарском земском суде и в декабре 1828 года получил должность уездного стряпчего в Боброве, где прошло детство и юность Александра Афанасьева. В семье было семеро детей. Мать умерла рано и воспитание дети получили от отца, который высоко ценил образование и привил эту любовь детям.

До 1837 года, когда он поступил в Воронежскую гимназию, получал домашнее образование под руководством педагогов уездного училища, а также местных священников. В 1844 году одним из лучших окончил гимназию и поступил на юридический факультет Московского университета, где в 1847 году под руководством К. Д. Кавелина приступил к самостоятельным научным занятиям и начал сотрудничать в литературных журналах Современник и Отечественные записки, где были напечатаны его первые литературоведческие статьи; 21 сентября 1848 года в присутствии министра народного просвещения С. С. Уварова прочитал лекцию «О влиянии государственного (самодержавного) начала на развитие уголовного права в XVI и XVII столетиях на Руси», которая была найдена слишком либеральной и по окончании университета со степенью кандидата Афанасьеву было отказано в возможности продолжать в нём дальнейшие научные занятия.

1849—1862 годы 
После неудачных попыток найти место учителя законоведения преподавал в московском пансионе Эннеса русскую историю и словесность. В ноябре 1849 года поступил на службу в Московский главный архив Министерства иностранных дел; в 1856 году стал начальником отделения, а вскоре — правителем дел комиссии печатания государственных грамот и договоров, состоящей при архиве. В этой должности он работал до 1862 года. С 1859 года имел чин надворного советника.

Любитель старины, Афанасьев часто приобретал старинные рукописи и книги на рынке у Сухаревской башни; из находок получилась большая и ценная библиотека, из которой он черпал сведения по истории русской культуры.

В журналах «Современник» (1849—1852), «Отечественные записки» (1850—1860), «Архиве историко-юридических сведений о России», издававшемся Калачовым, и некоторых других изданиях Афанасьев опубликовал более 68 статей; среди его работ:
 «Дедушка домовой», первое его мифологическое исследование («Архив» Калачёва, ч. 1);
 «Ведун и ведьма» (альманах «Комета», изд. Н. Щепкиным; отдельно, Москва, 1851);
 «Языческие предания об острове Буяне» («Временник общ. ист. и древ. росс.», 1858 г., № 9 — здесь он впервые развил свою натурмифологическую систему славянского мировоззрения);
 «Зооморфические божества у славян» («Отечественные записки», 1852 г., № 1—3);
 «Несколько слов о соотношении языка с народными поверьями» («Известия акад. наук по отд. рус. языка и словесности», 1853 г.);
 «Русские сатирические журналы 1769—1774 г.» («Отечественные записки», 1855 г., № 3, 4 и 6; отдельно, Москва, 1859 — до сих пор остаётся едва ли не лучшей монографией по истории литературы XVIII в.).
В 1858—1859 годах он издавал не нашедший достаточной поддержки журнал «Библиографические записки», где опубликовал:
 «Сатиры Кантемира»;
 «Н. И. Новиков»;
 «Литературная полемика прошлого столетия»;
 «Русская книжная торговля» и другие.

В 1860 году Афанасьев издал сборник «Русские народные легенды», который однако был изъят из продажи цензурой. Этот сборник включал 33 рассказа о жизни святых и Христа с точки зрения народа, некоторые оценки были нетрадиционны и расходились с оценками Русской православной церкви, вследствие чего он и был запрещён по настоянию Святейшего Синода.

Сказки с подобным содержанием, а также эротические сказки вошли в сборник «Заветные сказки», рукопись которого А. Н. Афанасьев тайно переправил в Европу. Этот или другой вариант рукописи сейчас хранится в Институте русской литературы РАН.

С 1862 года 

В конце 1850—1860-х годах — один из корреспондентов А. И. Герцена. После встречи (1862) с нелегально приехавшим в Россию В. И. Кельсиевым в квартире Афанасьева был произведён обыск, а сам он был привлечён по делу «О лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами» и уволен со службы. В 1864 году был освобождён от суда Сенатом с запрещением служить в государственных учреждениях.

Работал помощником секретаря Московской городской думы (с 1865), секретарём съезда мировых судей 2-го округа Москвы (с 1867), чиновником Коммерческого банка (с 1870).

Продолжал свои исследования: в «Библиотеке для чтения» (1864) появились его статьи:
 «М. С. Щепкин и его записки»;
 «Поэтические предания о светилах небесных».
В «Филологических записках» (1865) Афанасьев поместил:
 «Народные поэтические представления радуги»;
 «Сказка и миф».

Сотрудничал также в «Книжном вестнике».

Афанасьев был глубоким исследователем славянских преданий, верований и обычаев. В эти годы он закончил и издал главный труд своей жизни: «Поэтические воззрения славян на природу» (3 т., Москва, 1865—1869), в котором соединил и привёл в стройную систему всё написанное им прежде и всё наиболее важное, добытое трудами западных натур-мифологов. Это — фундаментальный труд, посвящённый историко-филологическому анализу языка и фольклора славян в связи с языком и фольклором других индоевропейских народов.

По предложению П. И. Бартенева 25 января 1864 года был избран действительным членом Общества любителей российской словесности.

Последние годы 
В последние годы Афанасьев обратился к теме сказок в русском фольклоре, разбив их на детские и взрослые. Его последние труды:
 «Русские детские сказки» (2 ч., Москва, 1870; 2-е изд., Москва, 1886), изданные также за рубежом
 «Русские заветные сказки», русские народные сказки эротического содержания; впервые изданы в Женеве в конце XIX века. Вместо реального наименования издателя на ней значилось: «Валаам. Типарским художеством монашеской братии. Год мракобесия» и имелась пометка: «Отпечатано единственно для археологов и библиофилов в небольшом количестве экземпляров». В России эта книга впервые издана лишь в 1992 году. Эпиграфом к ней вынесена цитата (правда, вырванная из контекста) из сказки «Странные имена»:

Умер от чахотки  года, в возрасте 45 лет. Похоронен на Пятницком кладбище в Москве.

Семья 
 Сестра А. Н. Афанасьева была замужем за Германом Фёдоровичем Аммоном.

Список произведений 
 Ведун и ведьма / Соч. А. Н. Афанасьева. — : тип. А. Семена, 1851. — 78 с.
 Мифическая связь понятий: Света, зрения, огня, металла, оружия и жолчи / [А. Афанасьев]. — : тип. А. Семена, 1854. — [2], 16 с.
 Русские сатирические журналы 1769—1774 годов: Эпизод из истории рус. лит. прошлого века / Соч. А. Афанасьева. — Москва: тип. Э. Барфкнехта и К°, 1859. — [4], 282, [1] с.
 Народные русские легенды, собранные А. Н. Афанасьевым. — : Н. Щепкин и К. Солдатенков, 1859 (обл. 1860). — XXXII, 204, II с.
 Народные русские легенды / А. Н. Афанасьев; Ред. и предисл. прив.-доц. С. К. Шамбинаго. — Москва: Соврем. пробл., 1914. — 316 с.
 Народные русские легенды А. Н. Афанасьева. — Новосибирск, 1990.
 О русском переводе Сказок Гриммов: Ст. И. М-ка. — , 1864. — 14 с.
 Сказка и миф: Ст. А. Н. Афанасьева. — Воронеж: тип. В. Гольдштейна, 1864. — 68 с.
 Народные поэтические представления радуги: Ст. А. Н. Афанасьева. — Воронеж: тип. В. Гольдштейна, 1865. — [2], 14 с.
 Наузы: Пример влияния яз. на образование нар. верований [и] обрядов: Археологич. исследование А. Афанасьева. — Москва: тип. В. Грачева и К°, 1865. — 28 с.
 
 
 
 
 Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. Т. 1. — «Academia», 1936; Т. 2. — Гослитиздат, 1938; Т. 3. — Гослитиздат, 1940.
 
 
 Афанасьев А. Н. Славянская мифология. — : Эксмо; : Мидгард, 2008. — 1520 с. — (Гиганты мысли). — ISBN 978-5-699-27982-1; 5-91016-014-3.
 Происхождение мифа: Статьи по фольклору, этнографии и мифологии. — , 1996.
 Народные русские сказки не для печати, заветные пословицы и поговорки, собранные и обработанные А. Н. Афанасьевым. 1857—1862 / РАН Институт русской литературы (Пушкинский дом); Издание подготовили: О. Б. Алексеева, В. И. Еремина, Е. А. Костюхин, Л. В. Бессмертных. — : Ладомир, 1997. — 736 с.: ил.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 «Заветные сказки» А. Н. Афанасьева / Успенский Б. А. Избранные труды. В 2-х тт. Т. 2. — , 1994. — С. 129—150
 Афанасьев, Александр Николаевич // Словарь членов Общества любителей российской словесности при Московском университете. — : Печатня А. Снегиревой, 1911. — С. 20.

Умершие от туберкулёза
Выпускники Воронежской гимназии
Надворные советники
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Писатели России XIX века
Русские писатели XIX века
Фольклористы Российской империи
Собиратели народных сказок
Похороненные на Пятницком кладбище
Исследователи славянского язычества
Работники Московского главного архива
Члены Общества любителей российской словесности
Пансион Эннеса